Przednia Kopa – szczyt w polskich Górach Izerskich
 Przednia Kopa (Skrajna Kopa, Wysoka Kopa) – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, w masywie Trzech Kop
 Przednia Kopa (Skrajna Kopa) – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, w masywie Bystrej